Partridge River (partridge engl. für ‚Feldhuhn‘ oder ‚Rebhuhn‘) ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Partridge River (Bennett Lake), in British Columbia und im Yukon-Territorium
 Partridge River (James Bay), im Cochrane District, Ontario
 Partridge River (Lawrencetown Lake), in Nova Scotia

in den Vereinigten Staaten:
 Partridge River (Crow Wing River), in Minnesota
 Partridge River (St. Louis River), in Minnesota